Lukas Felix Müller (1918–2006) – niemiecki weterynarz
 Lukas Müller (ur. 1987) – niemiecki wioślarz
 Lukas Müller (ur. 1992) – austriacki skoczek narciarski
 Lukas Müller (ur. 1992) – austriacki piłkarz ręczny